Александр Олегович Пышкин (; род. , ) — российский гандболист, выступает за клуб «Динамо-Сунгуль».

Карьера

Клубная 
Александр Пышкин родился в городе Ленинграде. Выступал за клуб Университет Лесгафта-Нева, в составе которого Пышкин выигрывал серебряные медали чемпионата России. В 2015 году Александр Пышкин перешёл в французский клуб Chartres MHB 28. В 2016 году Пышкин перешёл в французский клуб Трамбле-ан-Франс. В 2017 году Александр Пышкин перешёл в австрийский клуб Тироль Хандбол.

Международная карьера 
Александр Пышкин выступал за сборную России.

Награды 
 Серебряный призёр чемпионата России: 2011, 2012, 2013, 2014
 Бронзовый призёр чемпионата России: 2015

Статистика

Примечания

Ссылки 
 http://www.eurohandball.com/ec/ehfc/men/2014-15/player/543167/Alexander+Pyshkin 

Гандболисты по алфавиту
Гандболисты России
Игроки ГК «Университет Лесгафта-Нева»
Игроки ГК «Шартр Метрополь»
Игроки ГК «Акбузат»
Игроки ГК «Сунгуль»